Салмон — имя, фамилия и топоним.

Носители имени и фамилии 
 Салмон — прапрадед Давида, и член первого поколения израильтян, которые пересекли реку Иордан.
 Салмон, Даниел Элмер — американский ветеринар. В его честь назван род энтеробактерий Salmonella.
 Салмон, Луи Адольф (1806—1895) — французский гравёр.
 Салмон, Мартин (род. 1997) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Салмон, Натаниэл (1675—1742) — английский антиквар-писатель.
  — английский писатель-историк.
 Салмон, Шон (род. 1977) — американский боец смешанного стиля.

Топоним 
 Салмон (приток Снейка) — река в США, в центральной части штата Айдахо.
 Салмон (приток Санди) — река на севере штата Орегон.

См. также 
 Сальмон
 Сэлмон

Примечания